Papetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Papetti (* 1958), italienischer Maler
 Andrea Papetti (* 2002), italienischer Fußballspieler
 Fausto Papetti (1923–1999), italienischer Altsaxophonist
 Pietro Papetti (* 1999), italienischer Eistänzer